Gobryas ist der Name folgender Personen:

 Gobryas I. (539 v. Chr.–538 v. Chr.), Statthalter von Gutium und Babylon 
 Gobryas II. (536 v. Chr.–522 v. Chr.), Satrap von Babylonien und Eber-Nari 
 Gobryas (Vater des Mardonios), persischer Heerführer 
 Gobryas (Sohn des Dareios I.), Achämenide
 Gobryas (Statthalter), persischer Statthalter von Babylon 
 Gobryas (Feldherr), persischer Feldherr